Schizophrenia (на български език: Шизофрения) е втори студиен албум на бразилската хевиметъл група Сепултура от 1987 година. Първи албум с китариста Андреас Кисер.

Състав 
 Макс Кавалера – вокали и китара
 Игор Кавалера – барабани
 Андреас Кисер – китара
 Пауло Джуниър – бас

Песни

Оригинална версия

1990 
Албумът е преиздаден през 1990 година от Roadrunner, като е включено и бонус парче:
 Intro – 0.32
 From the Past Comes the Storms – 04:56
 To the Wall – 05:38
 Escape to the Void – 04:41
 Inquisition Symphony – 07:15
 Screams Behind the Shadows – 04:50
 Septic Schizo – 04:33
 The Abyss – 01:02
 R.I.P. (Rest in Pain) – 04:38
 Troops of Doom – 03.17

1997 
През 1997 година Schizophrenia е ремастериран и издаден в златен диск с три бонус парчета:
 Intro – 0.32
 From the Past Comes the Storms – 04:56
 To the Wall – 05:38
 Escape to the Void – 04:41
 Inquisition Symphony – 07:15
 Screams Behind the Shadows – 04:50
 Septic Schizo – 04:33
 The Abyss – 01:02
 R.I.P. (Rest in Pain) – 04:38
 Troops of Doom – 03.17
 The Past Reborns the Storms (Demo Version) – 05.08
 Septic Schizo (Rough mix version) – 04.34
 To The Wall (Rough mix version) – 05.31

Музикални албуми от 1987 година
Албуми на Сепултура